

Incarichi

Attualmente esistenti
Cònsole – grado degli agenti di un ufficio consolare e termine generico per designare gli stessi.

Del passato
Cònsole – carica pubblica dell'antica Roma (sia Repubblica che Impero);
Cònsole – carica pubblica di vari Comuni in epoca medievale;
Cònsole – grado militare nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (1923-1943), corrispondente a quella di colonnello nell'esercito;
Console generale – grado militare nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (1923-1943), corrispondente a quella di generale di brigata nell'esercito.

Informatica ed elettronica 

 Console – utilità software per macOS
 Consòle – dispositivo per eseguire videogiochi
 Consòle – un metodo per interfacciarsi con un computer o un macchinario elettronico

Altro 
Consòle – mobile simile a un tavolino da parete

Persone 
Console di Como – quinto vescovo di Como

Pagine correlate 

 Consoli
 Consolle

Altri progetti